Белгаза (река) — река в Саратовской области
 Белгаза (Аткарский район) — село Аткарского района Саратовской области
 Белгаза (Екатериновский район) — село Екатериновского района Саратовской области